

Населені пункти та їхні частини
 Поґожелиця — село в гміні Реваль Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Поґожелиця — село в гміні Радово-Мале Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Поґожелиця — село в гміні Карніце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Поґожелиця — осада в гміні Жеркув Яроцинського повіту Великопольського воєводства

Примітки